Friedrich Schluckebier ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Schluckebier der Ältere (1845–1902), deutscher Bildhauer
 Friedrich Schluckebier der Jüngere (1875–1954), deutscher Bildhauer